Walter Donaldson peut désigner :
 Walter Donaldson (1907-1973), joueur de snooker écossais
  (1893-1947), compositeur américain

Homonymie